Wittstein ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wittstein (1907–1974), deutscher Chemiker

 Theodor Wittstein (Theodor Ludwig Wittstein; 1816–1894), deutscher Mathematiker, Gymnasiallehrer, Professor der Generalstaatsakademie und Schulbuchautor

Siehe auch:
 Wettstein